Joseph Delpire (1964-), est un handballeur belge.
 Robert Delpire (1926-2017), est un éditeur français, également directeur artistique, commissaire d'expositions et producteur de films.
Patronyme belge
Patronyme français